Желавкино — название двух населённых пунктов в России:

 Желавкино — деревня в Островском районе Псковской области.
 Желавкино — деревня в Порховском районе Псковской области.